L'équipe du Gabon de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs gabonais. Elle est placée sous l'égide de la Fédération gabonaise de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Afrique des Nations

Joueurs célèbres 
 Stéphane Lasme

Notes et références

Liens externes 

Gabon
Basket
Basket-ball au Gabon